Angelique Vergeer (1988-), joueuse néerlandaise de volleyball ;
 Esther Vergeer (1981-), joueuse néerlandaise de tennis handisport ;
 Hein Vergeer (1961-), patineur de vitesse néerlandais.

Homonymie de patronyme